Peter Townsend Barlow (1857-1921), Amerikaans jurist voor de stad New York
 Peter Townsend (militair) (1914-1995), Brits militair bij de RAF, ook bekend vanwege zijn relatie met prinses Margaret
 Peter Townsend (socioloog) (1928-2009), Brits socioloog
 Peter Townsend (golfer) (1946), Brits golfer
 Peter Townsend (musicus), Amerikaans musicus in Nashville en drummer bij verschillende bands
 Peter Townsend (redacteur), Brits redacteur, sinds 1968 voor Studio International (The Studio Magazine)
 Pete Townshend (1945), gitarist en songwriter van The Who